А́реда — посёлок при одноимённой железнодорожной станции в Чернышевском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Комсомольское».

География 
Посёлок находится между реками Олов и Ареда (правые притоки Куэнги), в 3 км к западу от села Комсомольское, с которым практически сливается.

История 
Станция Ареда, конечная на ответвлении Забайкальской железной дороги от станции Укурей, была построена в 1940 году для нужд Наркомата обороны. В том же году официально основан посёлок. Станция обслуживала военный аэродром Укурей, с прекращением работы которого в конце 1980-х — начале 1990-х годов посёлок пришёл в упадок.

По состоянию на 2002 год, большинство жителей работало в ФГУП «Племзавод „Комсомолец“».

Железнодорожная ветка к посёлку разобрана в 2004 году.

Население 
3748 человек в 1989 году, 571 человек в 2002 году (русские 93 %), 350 человек в 2016 году.

Достопримечательности 
 Памятник воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны.
 Могила Героя Советского Союза, лётчика Дмитрия Акимовича Нестеренко. 17 сентября 2014 года по просьбе племянницы героя захоронение перенесено с кладбища бывшего военного гарнизона на общественное кладбище посёлка Ареда. Бюст Нестеренко с места прежнего захоронения установлен на памятнике на территории Комсомольской средней школы, торжественно открытом в тот же день.
 Памятник Ленину.

Комментарии

Примечания 

Населённые пункты Чернышевского района